I Saw the Light (film), Amerikaanse film uit 2015 van Marc Abraham
 I Saw the Light (Todd Rundgren), single van Todd Rundgren uit 1972